Sam Phran (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Pathom, Thailanda, cu o populație de 171.562 de locuitori și o suprafață de 249,347 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 137 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Pathom